Соревнования в гонке на 50 км свободным стилем среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в Зеефельде прошли 3 марта. 

30-летний норвежец Ханс Кристер Холунн убежал от соперников на 22-м километре и удержал преимущество до самого финиша. Холунн впервые в карьере выиграл медаль на чемпионате мира, и сразу — золотую. Примечательно, что это был единственный старт норвежца на этом чемпионате.

Таким образом, норвежские мужчины выиграли все золотые медали в лыжных гонках на чемпионате мира.

Россиянин Александр Большунов завоевал 4-ю серебряную награду на чемпионате мира в Зефельде.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019